Светла́на Васи́льевна Василе́вская (род. 26 апреля 1971, Свердловск) — советская и российская волейболистка, игрок женских сборных СССР, СНГ (1989—1992) и России (1995). Серебряный призёр Олимпийских игр 1992, чемпионка мира 1990, чемпионка Европы 1991, чемпионка СССР 1991, трёхкратная чемпионка России. Мастер спорта СССР международного класса (1991). Связующая. Сестра Елены Василевской.

Биография 
Начала заниматься волейболом в свердловской ДЮСШ «Уралочка» в 1979 году. Первый тренер — Ю. Н. Филимонов. В чемпионатах СССР и России выступала за «Уралочку» (Свердловск/Екатеринбург) (1990—1994) и «Уралочку»-2/«Уралтрансбанк» (до 1990 и в 1994—1995). Чемпионка СССР 1991, трёхкратная чемпионка России (1992, 1993, 1994), серебряный призёр чемпионата России 1995.

В 1992—1993 и с 1995 выступала за европейские клубы:
 1992—1993 —  «Мурсия»;
 1995—1996 —  «Младост» (Загреб);
 1997—1998 —  «Инфонд-Браник» (Марибор) (чемпионка Словении 1998);
 1998—1999 —  «Арис» (Салоники);
 1999—2000 —  «Универсидад» (Гранада);
 2001—2003 —  «Иллербанкасы» (Анкара).

В составе молодёжной сборной СССР в 1990 году стала чемпионкой Европы, а в 1991 году — чемпионкой мира. Капитан юниорской и молодёжной сборных СССР 1988—1991 годов.

В национальных сборных СССР, СНГ и России в официальных соревнованиях выступала в 1989—1995 годах (с перерывом). В их составах:
 серебряный призёр Олимпийских игр 1992;
 чемпионка мира 1990;
 серебряный (1989) и бронзовый (1991) призёр Кубка мира;
 чемпионка Европы 1991;
 участница Гран-при 1995.

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спорт на Урале»
 Фотогалерея Светланы Василевской на сайте www.yegorova.com

Волейболисты СССР
Волейболисты России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Мастера спорта СССР международного класса